Questa è la classifica per numero di presenze dei calciatori della Nazionale di calcio dell'Islanda. In grassetto sono indicati i calciatori ancora attivi.

Statistiche aggiornate al 7 febbraio 2013.

Collegamenti esterni
  Iceland - Record International Players Rsssf.com
  Calciatori della nazionale islandese National-football-teams.com
  Calciatori della nazionale islandese Eu-football.info

Islanda